Auchan (áruházlánc)
 Auchan Magyarország Kft.

Hasonló címen 
 Auchan-busz (egyértelműsítő lap)